Мария Каневская (; 27 мая 1911 — 11 декабря 2005) — польская актриса театра и кино, кинорежиссёр, режиссёр телеспектаклей, режиссёр дубляжа, сценарист.

Биография 
Мария Каневская родилась 27 мая 1911 года в Киеве. Она училась танцам в Школе художественного танца, затем училась актёрскому мастерству в Государственном институте театрального искусства в Варшаве, который окончила в 1933 году. Дебютировала в театре в 1933 в Торуне. Режиссёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе в Варшаве (диплом окончания учений в 1948). Актриса театров в Варшаве, Торуне, Лодзи. Первый польский режиссёр дублирования (с 1948 года). Режиссёр спектаклей «театра телевидения» в 1962—1985 гг.

Умерла 11 декабря 2005 года в Варшаве, похоронена на варшавском кладбище Старые Повонзки.

Избранная фильмография

актриса 

  — Два часа / Dwie godziny — женщина на вокзале
  — Светлые нивы / Jasne Łany —  Стаха Сарнова
  — Последний этап / Ostatni etap — надзирательница
  — Варшавская премьера / Warszawska premiera — пассажирка в дилижансе
  — Три старта / Trzy starty — учительница пения
  — Зимние сумерки / Zimowy zmierzch — торговка
  — Ева хочет спать / Ewa chce spać — Хелютка, буфетчица в баре
  — Шляпа пана Анатоля / Kapelusz pana Anatola — хозяйка приёма
  — Король Матиуш I / Król Macius I — придворная дама
  — Муж своей жены / Mąż swojej żony — гостиничная уборщица
  — Пиковый валет / Walet pikowy — мать Мелании
  — Косоглазое счастье / Zezowate szczęście — Анастасия Макулец
  — Всегда в воскресенье / Zawsze w niedzielę — мать Бобека
  — Доктор Эва / Doktor Ewa — пани Лодзя, секретарша Савиньского (только в 1 серии)
  — 150 км в час / 150 na godzinę — клиентка
  — Разыскиваемый, разыскиваемая / Poszukiwany, poszukiwana — покупающая сахар
  — Кукла / Lalka — пани Мелитон
  — Убежище / Azyl — Козловская
  — Что ты мне сделаешь, когда поймаешь / Co mi zrobisz jak mnie złapiesz — уборщица
  — Дезертиры / C.K. Dezerterzy — пианистка
  — Скандал из-за Баси / Awantura o Basię — Таньская, бабушка Стаси Ольшаньской
  — Вторник / Wtorek — старушка
  — Хакер / Haker — жена профессора
  — Путешествие Нины / Ninas resa — бабушка Роза
  — Сатана из седьмого класса / Szatan z siódmej klasy — домработница священника

 актриса, режиссёр, сценарист 
  — Бич Божий / Bicz Boży — Арцимовичова

режиссёр и сценарист 
  — Скандал из-за Баси / Awantura o Basię
  — Сатана из седьмого класса / Szatan z siódmej klasy
  — Барышня в окошке / Panienka z okienka
  — Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny
  — Заколдованный двор / Zaczarowane podwórko

режиссёр 
  — Недалеко от Варшавы / Niedaleko Warszawy
  — Комедианты / Komedianty

Признание 
 1961 — Награда Председателя Совета министров ПНР за кинематографическое творчество для ребят и молодёжи.
 2004 — Командорский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Мария Каневская на сайте filmpolski.pl 
 Мария Каневская на сайте portalfilmowy.pl 
 Мария Каневская на сайте IMDb
 Krzysztof Tomasik – Polskie reżyserki filmowe 1919-2002 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Режиссёры дубляжа
Режиссёры детского кино
Писательницы Польши XX века
Польские драматурги XX века
Похороненные на кладбище Старые Повонзки